La framboise, fruit du framboisier (Rubus idaeus).
 Framboise, couleur de ce fruit.
 La framboise, un type de bière dans laquelle on fait fermenter des framboises.
 Radio Framboise, radio diffusée en Suisse romande, entre 1989 et 2005, et qui a ensuite changé de nom pour devenir Rouge FM.
 Framboise !, chanson de Boby Lapointe.
 Framboise, communauté du Cap-Breton, au Canada.

Voir aussi